Blea Tarn ist der Name folgender Gebirgsseen im Lake District, Cumbria, England:

 Blea Tarn (Eskdale) im Eskdale Tal
 Blea Tarn (Langdale) zwischen dem Great Langdale Tal und dem Little Langdale Tal
 Blea Tarn (Watendlath) oberhalb des Weilers Watendlath

Siehe auch:
 Bleaberry Tarn, ein See im Lake District